Слово БИОС (BIOS) может обозначать:

 BIOS (от ) — базовая операционная система ввода-вывода, встроенное программное обеспечение компьютеров.
 БИОС-1, БИОС-2 и БИОС-3 — лабораторные эксперименты красноярского Института биофизики по созданию замкнутых экосистем.